Martina Navrátilová e Paul McNamee erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Navrátilová con Heinz Günthardt e McNamee con Hana Mandlíková.

Mandlíková e McNamee hanno perso nel 1º turno contro Elise Burgin e David Graham.

Navrátilová e Günthardt hanno perso in finale 6–3, 7–6 (9–7) contro Kathy Jordan e Ken Flach.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Ken Flach (campioni)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Heinz Günthardt (finale)
 Hana Mandlíková /  Paul McNamee (primo turno)
n/a
 Rosalyn Fairbank /  Christo van Rensburg (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Pavel Složil (secondo turno)
 Wendy Turnbull /  John Lloyd (quarti di finale)

 Bettina Bunge /  Emilio Sánchez (semifinali) 
 Anne Hobbs /  Mark Edmondson (terzo turno) 
 Raffaella Reggi /  Sergio Casal (terzo turno) 
 Paula Smith /  Gary Donnelly (secondo turno) 
 Jenny Byrne /  Kim Warwick (primo turno) 
 Eva Pfaff /  Steve Denton (terzo turno) 
 Christiane Jolissaint /  Jakob Hlasek (secondo turno) 
 Jo Durie /  Jeremy Bates (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1986